Toto je seznam obcí v Maďarsku s názvem začínajícím na písmeno T.

Reference 

T